'Amran (stad)
 'Amran (gouvernement)